Morlock steht für:

 Morlock (Fernsehreihe), deutsche TV-Filmreihe (1993–1994)
 Morlock Automobile Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Morlock Motors, deutscher Vertreiber von US-Fahrzeugen
 Morlocks, fiktive humanoide Spezies in H. G. Wells’ Roman Die Zeitmaschine (1895)

Personen:
 Berthold Morlock (* ?), erster deutscher Zivildienstleistender
 Martin Morlock (1918–1983), deutscher Journalist und Autor
 Max Morlock (1925–1994), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Morlock Dance (deutsches Produzententeam)
 Max-Morlock-Stadion (Nürnberg)
 Morlockk Dilemma (deutscher Produzent)
 Dieter Mohrlok
 Morlok (Begriffsklärung)